Ludwig II. steht für:

 Name mehrerer Herrscher, siehe Liste von Herrschern namens Ludwig #Ludwig II.

Filmtitel:
 Ludwig II. (1955), deutscher Spielfilm
 Ludwig II. (1973), italienisch-deutscher Spielfilm
 Ludwig II. (2012), deutscher Spielfilm
 Ludwig der Zweite, König von Bayern, deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1930

Siehe auch:
 Ludwig²